Hydrocotyle moschata är en flockblommig växtart som beskrevs av G.Forrest. Hydrocotyle moschata ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Spikbladsläktet
moschata